Любимец:
 Любимец — тот, кого предпочитают или предпочитает кто-либо другим, вследствие испытываемой к нему глубокой любви, симпатии и так далее (например, любимец судьбы, любимец фортуны и так далее).
 Любимец — деревня в Гдовском районе Псковской области Российской Федерации — России. 
 Любимец () — город в Болгарии.
 Любимец () — община в Болгарии.
 «Любимец» — роман Кира Булычёва.
 «Любимец» — рассказ Кира Булычёва, впервые опубликован в журнале «Юность», в 1991 году, на его основе написан роман.

См. также 
 «Любимец 2007» () — болгарский профессиональный футбольный клуб, базирующийся в городе Любимец.
 «Любимец 13» — болгарская кинокомедия (1958).
 Любимец учителя
 Любимчик (значения)